Анто́ний Зависто́вский (; , деревня , Польша — , концлагерь Дахау) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13 июня 1999 года.

Биография 
С 1918 по 1929 годы служил проректором и преподавателем в семинарии в Люблине.
В ноябре 1939 года был арестован немецкими оккупационными властями и направлен в концентрационный лагерь Дахау, где умер 4 июня 1942 года от истощения.

Прославление 
13 июня 1999 года был беатифицирован папой римским Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны.

День памяти — 12 июня.

Ссылки 
 краткий биографический очерк

Католические блаженные
Католические святые
Христианские святые XX века
Святые Польши